Министерство экономики и устойчивого развития Грузии отвечает за регулирование экономической деятельности в стране. Его головной офис находится в Тбилиси.

Структура 
Создано после распада Советского Союза как министерство экономики и финансов. Было переименовано в Министерство экономики и устойчивого развития в ходе реструктуризации правительства в 2010 году.

Министерством в разные годы руководили:
 Иване Чхартишвили 
 Ираклий Рехвиашвили
 Каха Бендукидзе
 Алексий Алексишвили
 Ираклий Чоговадзе
 Ираклий Окруашвили
 Георгий Арвеладзе
 Эка Шарашидзе
 Лаша Жвания
 Зураб Пололикашвили
 Вероника Кобалия
 Георгий Квирикашвили
 Георгий Гахария
Кумсишвили, Дмитрий
Георгий Черкезишвили
Георгий Кобулия

Действующий министр — Натела Турнава 

Основными функциями Министерства является создание стимулов для экономического роста в стране, используя эффективную экономическую политику. Экономическая политика государства описана в плане действий правительства Грузии на 2004—2009 годы под названием За единую и мощную Грузию. Политика включает в себя использование макроэкономической политики и развитие частного предпринимательства. Экономические реформы, предпринятые правительством, включают либерализацию предпринимательской деятельности, созданию благоприятных, прозрачных и стабильных законопроектов для частных владельцев бизнеса; реализацию активного процесса приватизации и поддержки для укрепления частного сектора; упрощение выдачи лицензий и реформу системы выдачи разрешений и технического регулирования; дерегулирование экономики и защиту рынков от монополизации, развитие инфраструктуры туризма, транспорта и связи и т. д.

Ссылки 

 Официальный сайт 

Министерства Грузии
Грузия
Экономика Грузии